Moradi ist der Familienname folgender Personen:

 Ali Akbar Moradi (* 1957), iranisch-kurdischer Sänger
 Amir Moradi (* 1990), iranischer Mittelstreckenläufer
 Amir Moradi (Hochschullehrer) (* 1979), Professor für IT-Sicherheit an der Universität zu Köln
 Masoud Moradi (* 1965), iranischer Fußballschiedsrichter
 Sajjad Moradi (* 1983), iranischer Leichtathlet
 Shahab Moradi, iranischer Geistlicher, Prediger und Universitätsdozent
 Sohrab Moradi (* 1988), iranischer Gewichtheber